Austria:
 Stall – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Zobacz też:
 Stal